Das Adjektiv kompress leitet sich vom lateinischen Partizip  ab und heißt ursprünglich „zusammengedrückt“.

Der Begriff wird im Satz (Druck) verwendet für einen Schriftsatz, bei dem 
 die Zeilenhöhe (Schriftgrad/​‑größe) identisch mit dem Zeilenabstand ist (ohne Zeilendurchschuss)
 Interpunktionszeichen ohne Leerraum gesetzt sind; siehe Leerzeichen

Siehe auch:
 Kompression (Begriffsklärung)
 Sperrsatz, Sperren (horizontale Abstände zwischen Schriftzeichen)